Gomes de Sequeira, explorador portuguès de principis del 
 Alberto José Gomes da Silva (Lisboa, 1758 - 1795), organista i compositor portuguès del Classicisme 
 Antonio José Gomes De Matos (Brasilia, 1965), futbolista brasiler que jugava en la posició de davanter 
 Antônio Carlos Gomes (1836 — 1896), compositor brasiler 
 Carlos Alberto Gomes Parreira (Rio de Janeiro, 1943), entrenador de futbol brasiler 
 Diogo Gomes (? – ~1502), navegant i explorador portuguès
 Heurelho da Silva Gomes (João Pinheiro, Minas Gerais, 1981), porter brasiler
 João Gomes de Araújo (Pindamonhangaba, 1849 - São Paulo, 1943), compositor brasiler
 Joäo Pedro Gomes Cardim (segles XIX -XX), compositor portuguès 
 José Edmílson Gomes de Moraes (Taquaritinga, 1976), futbolista brasiler 
 Mauro da Silva Gomes, futbolista internacional amb Brasil 
 Nuno Gomes (Amarante, Portugal, 1976), futbolista portuguès que juga de davanter
 Paio Gomes Chariño (~1225 - 1295), poeta i noble gallec 
 Paulo Jorge Gomes Bento (Lisboa, 1969), futbolista i entrenador portuguès 
 Ryan Gomes (1982, Waterbury, Connecticut, Estats Units), jugador de bàsquet de l'NBA
 Roberto Gomes Pedrosa (Rio de Janeiro, 1913 - 1954), jugador de futbol brasiler
 Tiago Gomes o Tiago Filipe Figueiras Gomes (Vila Franca de Xira, Portugal, 1985), futbolista portuguès 
 Tiago Henrique Damil Gomes o Tiago Gomes (1986, Oeiras), futbolista portuguès